Христианско-демократический союз — название нескольких политических партий:
 Христианско-демократический союз — политическая партия в Армении.
 Христианско-демократический союз () — политическая партия в Германии.
 Христианско-демократический союз () — политическая партия в ГДР.
  () — латвийская политическая партия.
 Российский Христианско-демократический союз — Новая демократия — Учредитель блоков Явлинский-Болдырев-Лукин и ОВР.
 Христианско-демократический союз () — украинская политическая партия.
 Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия — политическая партия в Чехословакии и Чехии.